Wakka es un personaje del videojuego Final Fantasy X para PlayStation 2. Éste fue el entrenador y capitán del equipo de blitzbol Besaid Aurochs, pero decidió retirarse para dedicarse a ser guardián de Yuna. Wakka es un creyente fervoroso de Yevon que sigue su dogma a rajatabla. 
Su hermano Chappu murió en servicio de la legión. Wakka odia todo lo que sea pecaminoso como las máquinas, los albhed, etc.
Su demoledora pelota de blitzbol es muy útil para derribar a los enemigos que vuelan.

El amor de Lulu por su hermano hizo que esta se casara con Wakka y tuviesen un hijo.

Turbos Ruleta elemental, ruleta de chutes, ruleta de estados, ruleta aurochs.

Arma de 7 astros: Campeón Mundial (world winner).

Personajes de Final Fantasy

ja:ファイナルファンタジーX#主要人物（バトルメンバー）
en:Wakka
pt:Wakka